李 est un sinogramme translittéré lǐ. Il signifie littéralement prune et est un nom de famille courant en Chine. Il est porté par :
 Li Peng (李鹏, 1928-) homme politique chinois,
 Ang Lee (李安, 1954-) réalisateur, producteur et scénariste taïwanais,
 Jet Li (李連杰), 1963) pratiquant d'arts martiaux et acteur,
 …

Voir LI.